Amerikai Egyesült Államok
Industry (Alabama)
Industry (Illinois)
Industry (Kalifornia)
Industry (Kansas)
Industry (Maine)
Industry (Missouri)
Industry (New York)
Industry (Pennsylvania)
Industry (Texas)